Мосора — прізвище. Відомі носії:
 Мосора Ігор Іванович (*1959) — український радянський футболіст, нападник, майстер спорту СРСР (1979).
 Мосора Михайло (1862—1948) — священик, декан Сколівський, політичний та культурний діяч Сколівщини.